est un genre éteint de dinosaures saurischiens de la famille des herrérasauridés datant du Trias supérieur et découvert dans la formation géologique de Santa Maria, dans le sud du Brésil.

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite par Edwin Harris Colbert en 1970.

Découvertes 
Le premier spécimen connu de Staurikosaurus a été découvert sur site paléontologique Jazigo Cinco dans l'état du Rio Grande do Sul, dans le sud du Brésil. Les restes fossiles ont été extraits des sédiments de la formation de Santa Maria, datés du Carnien.

Étymologie 
Le nom du genre fait référence à la constellation la Croix du Sud, représentée dans l'emblème du Brésil et visible depuis l'hémisphère sud. L'épithète spécifique honore le paléontologue brésilien Llewellyn Ivor Price, qui a découvert ce spécimen de Staurikosaurus en 1936.

Description 
Vivant lors du Trias supérieur, Staurikosaurus est l'un des plus anciens dinosaures connus. Il fut décrit en 1970 par Edwin Colbert, paléontologue à l'American Museum of Natural History, à partir des quelques os trouvés (la colonne vertébrale, l'os maxillaire et le haut des pattes arrière). Il semble, vu la taille de la mâchoire, que sa tête devait être assez grosse. Les dents pointues suggèrent un régime carnivore. On suppose qu'il devait mesurer  de long et qu'il pesait .

Classification 
Staurikosaurus est classé parmi les Herrerasauridae, une famille de dinosaures primitifs du Trias supérieur dont Herrerasaurus, découvert en Argentine, fait également partie. Le cladogramme suivant issu de l'analyse phylogénétique menée par Fernando E. Novas, Martin D. Ezcurra, Sankar Chatterjee et T. S. Kutty en 2011, montre la place de Staurikosaurus parmi les dinosaures, comme un saurischien basal n'appartenant donc pas au clade des théropodes :

Bibliographie

Voir aussi 
 Herrerasauridae
 Herrerasaurus
 Liste de dinosaures

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 .

Références 

Herrerasauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Trias supérieur
Taxon fossile décrit en 1970